Морган Сити има више значења:
 Морган Сити (Луизијана)
 Морган Сити (Мисисипи)